Dassu ist der Name von:

 Dassu (König), König von Allada um 1458

Dassu ist der Familienname folgender Personen:

 Baldovino Dassu (* 1952), italienischer Profigolfer